Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 1986/87.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Spiel des jeweiligen Vereins (8., 9. bzw. 19. August 1986) bis zum Saisonfinale am 17. Juni 1987 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Anmerkungen 
 Wappen: Vereinswappen zum Zeitpunkt der Spielzeit.
 Trainer: Alle Trainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben.
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem er geboren ist. Spieler ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielten bzw. in Deutschland geboren wurden.
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers.
 Position: Angabe der Position des Spielers.
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 1986/87.
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 1986/87.
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison.

Kader

FC Bayern München 

Trainer: Udo Lattek

Hamburger SV 

Trainer:

Borussia Mönchengladbach 

Trainer: Jupp Heynckes

Borussia Dortmund 

Trainer: Reinhard Saftig

Werder Bremen 

Trainer: Otto Rehhagel

TSV Bayer 04 Leverkusen 

Trainer: Erich Ribbeck

1. FC Kaiserslautern 

Trainer: Hannes Bongartz

Bayer 05 Uerdingen 

Trainer: Karl-Heinz Feldkamp

1. FC Nürnberg 

Trainer: Heinz Höher

1. FC Köln 

Trainer: Georg Keßler (1–7), Christoph Daum (8–34)

VfL Bochum 

Trainer: Hermann Gerland

VfB Stuttgart 

Trainer: Egon Coordes

FC Schalke 04 

Trainer: Rolf Schafstall

SV Waldhof Mannheim 

Trainer: Klaus Schlappner

Eintracht Frankfurt 

Trainer: Dietrich Weise (1–16), Timo Zahnleiter (17–34)

FC 08 Homburg 

Trainer: Fritz Fuchs (1–3), Udo Klug (4–28), Gerd Schwickert (29–34)

Fortuna Düsseldorf 

Trainer: Dieter Brei (1–22), Gert Meyer (23–34)

Blau-Weiß 90 Berlin 

Trainer: Bernd Hoss

Siehe auch 
 Kader der 2. Fußball-Bundesliga 1986/87

1986 87
Bundesliga 1986 87
Bundesliga 1986 87
Kaderliste